Рене-П'єр Квентен (фр. René-Pierre Quentin, нар. 5 серпня 1943, Коломбе-Мюра) — швейцарський футболіст.
 Квентен Мартінус (нід. Quenten Martinus, нар. 7 березня 1991, Віллемстад) — нідерландський футболіст.